Pedernal peut désigner :

 Pedernal, localité argentine située dans la province d'Entre Ríos ;
 Pedernal, localité argentine située dans la province de San Juan.

Voir aussi 
 Pedernales